Miejscowości w USA:
 Beatty – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Nye
Gminy w USA:
 Beatty (ang. Beatty Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis